Amasis kan syfta på flera saker.

Amasis – en egyptisk farao 1550–1525 f.Kr., även känd som Amosis eller Ahmes, se Ahmose
Amasis (farao) – en egyptisk farao 570 f.Kr. och 526 f.Kr.
Amasis (keramiker) – en antik grekisk krukmakare
Amasis (fartyg) – ett tyskt torrlastfartyg